The Buffer – film del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company 
 The Buffer – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 The Buffer – film del 2012 diretto da Elliott Minardi